Die Cloirol Crown 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Carlsbad. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 4. bis 5. April 1981 statt.

Einzel

Weblinks 
 
 Spielerinnen-Profil auf der offiziellen Website der WTA

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Carlsbad (Kalifornien)